Вобашо има више значења:
 Округ Вобашо (Минесота)
 Вобашо (Минесота)